Giuseppe Civati dit Pippo Civati (né le  à Monza) est une personnalité politique italienne, ancien membre du Parti démocrate.

Biographie 

Élu député lors des élections générales italiennes de 2013, Pippo Civati annonce vouloir se présenter au poste de secrétaire du PD lors du congrès d'. En , il fonde Possibile, une dissidence du PD.

Liens externes 
 
 
 

Naissance à Monza
Personnalité politique italienne du XXIe siècle
Député de la dix-septième législature de la République italienne
Personnalité du Parti démocrate (Italie)
Naissance en août 1975
Conseiller régional de la Lombardie